Николай Атанасов може да се отнася за:

 Николай Атанасов (поет) – български поет и гей-активист
 Николай Атанасов (актьор) – български актьор
 Николай Атанасов (лекоатлет) – български лекоатлет
 Николай Атанасов (музикант) – български пианист